The Highlights () — второй сборник лучших хитов канадского певца и автора песен The Weeknd. Он был выпущен 5 февраля 2021 года и последовал за выпуском его четвертого студийного альбома After Hours (2020) и его первого альбома величайших хитов The Weeknd in Japan. Он был выпущен в преддверии его выступления на шоу Super Bowl LV в перерыве. Список треков состоит из песен с его трех студийных альбомов номер один Billboard 200: Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) и After Hours (2020).

Художественная работа 
Обложка альбома продолжает использование красного костюма, который The Weeknd надевал в рекламных материалах для своего четвертого студийного альбома After Hours (2020). Конкретный костюм, надетый для обложки, тот же самый, что он надевал в музыкальном клипе на песню «Save Your Tears», которая стала четвертым синглом с вышеупомянутого альбома.

Список композиций 

Примечания
  signifies a co-producer
  denotes a vocal producer
  signifies an additional producer

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Weeknd